Kjell Samuelsson, švedski hokejist, * 18. oktober 1958, Tingsryd, Švedska.

Samuelsson je v švedski ligi igral za kluba Tingsryds AIF in Leksands IF. Leta 1984 je bil kot 119. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Rangers, za katerega je zaigral v sezoni 1985/86. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins in Tampa Bay Lightning, je v štirinajstih sezonah odigral 813 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 48 golov in 138 podaj, ter 123 tekem končnice, na katerih je dosegel štiri gole in dvajset podaj. V sezoni 1998/99 je igral tudi za VEU Feldkirch v avstrijski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1991, kjer je bil dobitnik zlate medalje, sam pa je dosegel po dva gola in podaji na desetih tekmah, ter Kanadskem pokalu 1991.

Pregled kariere

|-
| Tingsryds AIF
| Švedska 2. liga
| 76/77
|
| 22
| 1
| 2
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tingsryds AIF
| Švedska 2. liga
| 77/78
|
| 20
| 3
| 0
| 3
|
| 41
|
| 4
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Tingsryds AIF
| Švedska 2. liga
| 78/79
|
| 24
| 3
| 4
| 7
|
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tingsryds AIF
| Švedska 2. liga
| 79/80
|
| 26
| 5
| 4
| 9
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tingsryds AIF
| Švedska 2. liga
| 80/81
|
| 35
| 6
| 7
| 13
|
| 61
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 14
|-
| Tingsryds AIF
| Švedska 2. liga
| 81/82
|
| 33
| 11
| 14
| 25
|
| 68
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Tingsryds AIF
| Švedska 2. liga
| 82/83
|
| 32
| 11
| 6
| 17
|
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 36
| 6
| 6
| 12
|
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 35
| 9
| 5
| 14
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Haven Nighthawks
| AHL
| 85/86
|
| 56
| 6
| 21
| 27
|
| 87
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|-
| New York Rangers
| NHL
| 85/86
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| New York Rangers
| NHL
| 86/87
|
| 30
| 2
| 6
| 8
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 86/87
|
| 46
| 1
| 6
| 7
|
| 86
|
| 26
| 0
| 4
| 4
|
| 25
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 87/88
|
| 74
| 6
| 24
| 30
|
| 184
|
| 7
| 2
| 5
| 7
|
| 23
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 88/89
|
| 69
| 3
| 14
| 17
|
| 140
|
| 19
| 1
| 3
| 4
|
| 24
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 89/90
|
| 66
| 5
| 17
| 22
|
| 91
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 90/91
|
| 78
| 9
| 19
| 28
|
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 2
| 2
| 4
| +5
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -5
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 91/92
|
| 54
| 4
| 9
| 13
|
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 91/92
|
| 20
| 1
| 2
| 3
|
| 34
|
| 15
| 0
| 3
| 3
|
| 12
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 92/93
|
| 63
| 3
| 6
| 9
|
| 106
|
| 12
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 93/94
|
| 59
| 5
| 8
| 13
|
| 118
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 26
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 94/95
|
| 41
| 1
| 6
| 7
|
| 54
|
| 11
| 0
| 1
| 1
|
| 32
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 95/96
|
| 75
| 3
| 11
| 14
|
| 81
|
| 12
| 1
| 0
| 1
|
| 24
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 96/97
|
| 34
| 4
| 3
| 7
|
| 47
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 97/98
|
| 49
| 0
| 3
| 3
|
| 28
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| VEU Feldkirch
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 98/99
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Evropska liga
| 98/99
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 98/99
|
| 46
| 1
| 4
| 5
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1156
| bgcolor="#7FFF00" | 113
| bgcolor="#7FFF00" | 211
| bgcolor="#7FFF00" | 324
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1776
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 135
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 204
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski trenerji
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1984
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Hokejisti Tingsryds AIF
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti New Haven Nighthawks
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti VEU Feldkirch
Hokejisti Tampa Bay Lightning